George Shepley ist der Name folgender Personen:

* George F. Shepley (George Foster Shepley; 1819–1878), US-amerikanischer Politiker und General

 George L. Shepley (1854–1924), US-amerikanischer Politiker